Кури́лло — українське прізвище.

Відомі носії 

 Курилло Адам Станіславович — інженер
 Курилло Василь — священик УГКЦ, громадський і політичний діяч

Див. також
 Курило